Komisja Wojskowa Koronna – organ władzy wojskowej utworzony w 1764 roku w czasie obrad sejmu konwokacyjnego dla Korony Królestwa Polskiego
 Komisja Wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego – organ władzy wojskowej utworzony w 1764 roku w czasie obrad sejmu konwokacyjnego dla Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Komisja Wojskowa Obojga Narodów – organ władzy wojskowej utworzony w 1788 w czasie trwania Sejmu Wielkiego dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 Komisja Wojskowa (Królestwo Polskie) – organ władzy wojskowej Tymczasowej Rady Stanu w Królestwie Polskim utworzony w 1917 roku